Кабрейруш (Арока) — район в Португалии, входит в округ Авейру. 
 Кабрейруш (Брага) — район в Португалии, входит в округ Брага.